Создание Чехословакии — история создания совместного государства чехов и словаков.

1918 год, в истории Европы, является кульминацией длительной борьбы чешского народа против Австрийской власти и словацкого народа против Венгерской власти и мадьяризации и создании или отдельных государств или совместного государства чехов и словаков.

Ранняя история 
Предки чехов и словаков около 30 лет находились в составе Государства Само в VII веке. Позднее, предки моравов и чехов были объединены в государстве Великая Моравия, которая пала в 907 году. В течение некоторого времени предки чехов также были его частью, но отделились в 895 году. Также, во второй половине X века чехи захватили западную часть Словакии и правили ею около 30 лет. С этого момента и до создания Чехословакии более не было случаев объединения этих двух народов. В XI веке Словакия была захвачена венграми, а чехи управляли своим княжеством (с 1198 — королевством) Богемия с 900-х по 1918 год, хотя и находились под властью различных государств, в том числе, Австро-Венгрии.

И чехи, и словаки вели борьбу с могущественными соседями: чехи — с германцами, словаки — с венграми.

Контакты между чехами и словаками начали происходить в XIV веке, когда словаки стали учиться в Пражском университете, а затем продолжились в XV веке, во время походов гуситов в Словакию, а также в XVII веке, когда чешские протестанты бежали в Словакию.

Между XV и XVIII веками, некоторые образованные словаки владели чешским языком так же хорошо, как и латинским. Чехи и словаки были формально объединены в 1436—1439, 1453—1457 и 1490—1918, когда Венгрия (которая включала в себя Словакию), Богемия и другие страны (края) Центральной Европы были под властью одного короля.

Первая мировая война

Примечания

Литература 
 KALVODA, Josef. Genese Československa. Historický obzor, 1998, 9 (11/12), s. 278—283. ISSN 1210-6097.
 KLIMEK, Antonín. Říjen 1918 : vznik Československa. Praha ; Litomyšl : Paseka, 1998. 279 s. ISBN 80-7185-175-2.
 RYCHLÍK, Jan. Češi a Slováci ve 20. století : spolupráce a konflikty 1914—1992. Praha : Vyšehrad, 2012. 688 s. ISBN 978-80-7429-133-3.
 PhDr. Milan Sládek, Němci v Čechách, Pragma 2002, ISBN 80-7205-901-7

История Чехии
История Чехословакии
История Словакии
Чехословакии
Чехословакии